Al-Orobah Football Club – squadra di calcio saudita di Sakaka
Al-Oruba Sports Club – squadra di calcio omanita di Sur